Хабиб Мухамад Диалло (; род. 15 июня 1995, Тиес, Сенегал) — сенегальский футболист, игрок французского клуба «Страсбур» и национальной сборной Сенегала. Играет на позициях центрального нападающего, левого полузащитника или вингера.

Клубная карьера 
Диалло является воспитанником дакарской футбольной академии «Женерасьон Фут», в которой он занимался с 2006 по 2013 год.

Летом 2013 года переехал во Францию и присоединился к клубу «Мец». На протяжении двух сезонов сенегалец выступал за резервную команду клуба, а также регулярно привлекался к тренировкам с основным составом. 10 июля 2015 года заключил профессиональный контракт с «Мецем» и начал играть за основной состав. В сезоне 2015/16 он провёл 17 матчей и забил 9 голов во втором дивизионе чемпионата Франции. В июле 2016 года заключил с «Мецем» новый контракт на четыре года. В сезоне 2016/17 Диалло играл с клубом уже в первом дивизионе, но не смог проявить себя, забив лишь один гол в 19 матчах.

В январе 2017 года был отдан в аренду до конца сезона клубу «Брест», где в 16 матчах второй лиги сумел забить семь раз. Сезон 2017/18 сенегалец вновь провёл в «Бресте» на правах аренды, был основным игроком команды, сыграв 34 матча и забив в них 9 голов.

Перед началом сезона 2018/19 вернулся в «Мец». 3 августа 2018 года в матче против «Орлеана» в Лиге 2 он отметился четырьмя забитыми голами, а встреча завершилась со счётом 5:1. В сезоне 2018/19 помог «Мецу» выиграть второй дивизион, сам он при этом с 26 забитыми голами стал лучшим бомбардиром команды.

Выступления за сборную 
В 2015 году Диалло был приглашён в сборную Сенегала на Кубок африканских наций среди игроков до 23 лет. На турнире Хабиб сыграл четыре матча, в которых забил два гола. Его команда дошла до полуфинала турнира, где уступила Нигерии, а в матче за третье место уступила сборной ЮАР.

В ноябре 2018 года впервые был вызван в национальную сборную Сенегала тренером Алиу Сиссе. 17 ноября в матче отборочного турнира к Кубку африканских наций против команды Экваториальной Гвинеи он дебютировал в сборной, выйдя на замену во втором тайме.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 6 / забито голов: 1; победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0.

Достижения 
Сборная Сенегала
 Обладатель Кубка африканских наций: 2021

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки олимпийской сборной Сенегала по футболу
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Страсбур»